Miejscowości w Polsce:
 Zezulin Drugi
 Zezulin Niższy
 Zezulin Pierwszy